Aeroporto di San Juan-Isla Grande – aeroporto secondario di San Juan, Porto Rico (IATA: SIG – ICAO: TJIG).
Aeroporto di San Juan-Isla Verde – aeroporto internazionale di San Juan, Porto Rico (IATA: SJU – ICAO: TJSJ).